Форсети — в германо-скандинавской мифологии сын Бальдра и Нанны, бог правосудия и справедливости.
 Форсети — ударный кратер, находящийся на самом большом спутнике Сатурна — Титане.